Humanos é um álbum da banda portuguesa do mesmo nome. Foi lançado em 2004 pela editora EMI. Conseguiu vendas superiores a 40000 unidades, alcançando a certificação de disco de platina pela Associação Fonográfica Portuguesa.

Faixas

A Teia  	
Quero É Viver 	
Muda De Vida (tema de abertura de duas séries na RTP1: Um Lugar Para Viver (2009) e, Bem-Vindos a Beirais (2013)
Na Lama 	
A Culpa É Da Vontade 	
Maria Albertina (Canção do jogo de Karaoke "SingStar Ultimate Party" para PS3 e PS4)
Rugas 	
Gelado De Verão 	
Amor De Conserva 	
Já Não Sou Quem Era 	
Não Me Consumas 	
Adeus Que Me Vou Embora

Letras e músicas por António Variações.

Créditos
Camané, (voz)
David Fonseca, (voz e guitarra)
Manuela Azevedo, (voz)
Hélder Gonçalves, (baixo e guitarra)
Nuno Rafael, (guitarra)
João Cardoso, (piano, teclados)
Sérgio Nascimento, (bombo, percussão, bateria)

Álbuns de estreia de 2004
Álbuns de Humanos
Álbuns de pop rock
Álbuns em língua portuguesa